Paczatak (, pol. Początek) – debiutancki album studyjny białoruskiego rapera Vinsenta, wydany 16 lutego 2009 roku przez wytwórnię BMA Group.

Lista utworów

Twórcy 
 Vinsent – wokal, teksty
 Max Korzh – muzyka (utwory 2, 4, 14)
 Explosive Beats – muzyka (utwory 3, 6, 10, 11)
 Beatcheat – muzyka (utwór 7)
 Xenothermal – muzyka (utwory 9, 13)
 DJ Dudar – muzyka (utwór 15)
 Wolha Paluszyk – chórki (utwory 1, 7, 13, 15)
 Hieorhij Szachnazaran – miksowanie i mastering

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Opis albumu na portalu Discogs
 Opis albumu oraz zestawienie recenzji na portalu Experty.by
 Album na portalu SoundCloud

Albumy muzyczne wydane w roku 2009
Albumy hip-hopowe
Albumy Vinsenta